Xérès peut faire référence à:
 Xérès, ancien nom de la ville andalouse de Jerez de la Frontera
 Xérès, vin et vinaigre de la même région